

Persone 
Acerbi – antica famiglia di Mantova
Acerbi – nobile famiglia di Castel Goffredo
Alessandro Acerbi – cestista italiano
Angelo Acerbi – arcivescovo cattolico italiano
Domenico Acerbi – aviatore e religioso italiano
Enrico Acerbi – medico e letterato
Ezechiele Acerbi – pittore 
Francesco Acerbi – calciatore in attività (difensore dell'Inter)
Giacomo Acerbi – militare, colonnello del Regio esercito
Giovanni Acerbi – patriota
Giovanni Acerbi – argentiere di Mantova (XVIII secolo)
Giuseppe Acerbi – esploratore, scrittore, archeologo e musicista
Luigi Acerbi – militare italiano
Ludovico Acerbi – magistrato milanese
Mario Acerbi – ex calciatore (difensore della Roma)
Mario Acerbi – pittore

Luoghi 
 Palazzo Acerbi – palazzo secentesco di Milano in stile barocco
 Palazzo Gonzaga-Acerbi – storico palazzo del centro di Castel Goffredo

Altro 
Premio letterario Giuseppe Acerbi
Giovanni Acerbi (cacciatorpediniere)

Pagine correlate 
 Acerbo